Кирилл Евсеевич Нинидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 

Родился в крестьянской семье. Кроме него в семье было ещё четыре брата: Фёдор, Караман, Мичако и Моисей.

Окончил Кутаисскую духовную семинарию. 5 мая 1901 года труппа Кутаисского театра поставила антисемитскую пьесу «Дети Израиля», вызвавшую протесты молодежи и срыв спектакля. Полиция арестовала участников беспорядков, в том числе Кирилла Нинидзе.

Высшее образование получил в Императорском Юрьевском университете.

Вступил в РСДРП.

Вернувшись в Грузию, он стал активно участвовать в революционном движении, был руководителем тифлисских организаций, член фракции меньшевиков с 1905 года.

Был арестован в 1903 и 1908 годах по политическим мотивам и сослан в город Вольск в Саратовской губернии. Вернувшись из ссылки, работал учителем в разных школах.

В 1917 году избран членом Национального совета Грузии. 26 мая 1918 года подписал Декларацию независимости Грузии.

В 1918 году избран членом парламента, 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Грузии от Социал-демократической партии. Был председателем аграрной комиссии.

В январе 1921 года вместе с одиннадцатью другими членами образовал Независимую социал-демократическую партию Грузии «Схиви» (Луч).

После советизации Грузии в 1921 году остался в Грузии. В июне 1921 года был арестован вместе с Никифором Имнаишвили и Мухрани Хохолавой за их антиправительственные позиции. 15 февраля 1922 года был арестован во второй раз в Хашури по случаю годовщины советизации. Освобожден из-под стражи 1 мая.

С конца 1922 года был представителем Beam в Daccom. Член Коллегии защитников. В марте 1924 года защищал группу священнослужителей и патриарха Амвросия Хелая. Во время августовского восстания 1924 года был членом Центральной военной комиссии. Арестован, но летом 1925 года оправдан судом. В 1928 году его снова арестовали.

15 апреля 1937 года арестован и 13 сентября приговорён к смертной казни, расстрелян на следующий день.

Известные адреса 
Тбилиси, ул. Бесики, 34

Литература 
ხვადაგიანი, ირაკლი (2016). «საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919». თბილისი: «საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია». ISBN ISBN 978-9941-0-9318-0.

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

Родившиеся в Озургетском уезде
Выпускники Кутаисской духовной семинарии
Члены Учредительного собрания Грузии
Меньшевики
Расстрелянные в Грузинской ССР
Казнённые в 1937 году